Neville Chittick (1923-1984), archéologue
 William Chittick (1943-), philosophe, écrivain, traducteur et interprète de textes philosophiques et mystiques islamiques classiques